Maqlatura - program informacyjno-kulturalny dla młodzieży emitowany od 1 września 2003 do czerwca 2007 roku na antenie stacji Minimax/ZigZap. W każdym dniu prowadzący przygotowują program na inny temat:
 poniedziałek - książki
 wtorek - muzyka
 środa - gry (komputerowe i wideo)
 czwartek - hobby
 piątek - kino
 sobota - wydarzenie tygodnia
 niedziela - "wszystko to, co najlepsze"

Program był emitowany codziennie o 6.50, 11.00, 15.00 i 20.50. Prowadzili go na zmianę troje dziennikarzy: Anna Chyłkowska, Karol Modzelewski i Mateusz Banasiuk. Po raz ostatni pojawił się w czerwcu 2007. We wrześniu 2007 zastąpił go program Zoom.

Linki zewnętrzne 
 MaQlatura w ZigZap.tv.

Polskie programy telewizyjne